Об'єкти NGC
Стріла (сузір'я)
Галактики